Морович — многозначный термин.

Топоним 
 Морович () — село в Сербии в Сремском округе автономного края Воеводина.

Фамилия 
 Морович, Иван (род. 1963) — чилийский шахматист.